Girolamo Colonna (?-1482) - nobile romano, figlio naturale di Antonio Colonna, principe di Salerno
 Girolamo Colonna (?-post 1522) - nobile romano e condottiero, figlio del precedente
 Girolamo Colonna (1534-1586) - umanista e scrittore
 Girolamo Colonna (cardinale 1604) (1604-1666) - cardinale e arcivescovo cattolico italiano
 Girolamo Colonna (cardinale 1708) (1708-1763) - cardinale italiano